Newburgh hace referencia a varios artículos:

 Newburgh (Aberdeenshire), Escocia
 Newburgh (Fife), Escocia
 Newburgh (Lancashire), Inglaterra

Localidades de Estados Unidos
 Municipio de Newburgh (Dakota del Norte);
 Newburgh (Indiana);
 Newburgh (Maine);
 Newburgh (Nueva York);
 Newburgh (pueblo), estado de Nueva York.